Ві́ктор Микола́йович Панфі́лов — український лікар та волонтер.

З життєпису 
Проживає у місті Кременець, терапевт-кардіолог. Активний учасник Євромайдану, закуповував та надсилав медикаменти постраждалим учасникам Революції Гідності.

З початком російсько-українських воєнних дій був серед організаторів волонтерської групи «Кременець. Армія SOS!!!». Було організовано закупівлю та забезпечення життєво важливого препарату, завдяки цьому врятовано сотні життів поранених вояків — спільно із дружиною Марією Білецькою та Тетяною Іванченко. Починали з надання знеболюючих пораненим під Дебальцевим.

Співпрацює з волонтерськими організаціями — в тому числі і за кордоном.

Нагороди 
 Орден «За спасіння життя», 2017

Джерела 
 У Тернополі вручили ордени за порятунок життя
 Двох волонтерів з Тернопільщини нагородили орденом
 Панфілов Віктор Миколайович
«Раз спробуєш і вже не зупинишся», — волонтер Віктор Панфілов

Учасники Євромайдану
волонтери АТО